Floppy disk
Harde schijf